Пойковский 2014 — 15-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил с 11 мая по 20 мая.

 Категория: 18-ая (средний рейтинг: 2699)
 Главный судья: Юрий Лобанов

Участники турнира

Таблица

Примечания 

¹) Рейтинги приведены по состоянию на май 2014 года.

Ссылки 
 Официальная страница турнира
  

Пойковский (шахматный турнир)
2014 год в шахматах
Май 2014 года
Спорт в России в 2014 году